Leptotes kan syfta på:

 Leptotes (djur) – ett släkte av fjärilar
 Leptotes (växter) – ett släkte av växter